Canon Digital IXUS — линия ультракомпактных цифровых фотоаппаратов, выпускаемых компанией Canon.

В Северной Америке эти фотоаппараты известны под названием PowerShot Digital ELPH, а в Японии — IXY Digital.

Digital IXUS представляют собой простые в обращении непрофессиональные фотоаппараты с несъёмными объективами. В отличие от модельного ряда Canon PowerShot, камеры IXUS более компактны, а их функциональность ограничена. Например, у таких камер нет ручных установок выдержки и диафрагмы (режимов ASM), за исключением модели Canon IXUS 300 HS.

Фотоаппараты этой серии являются более компактной разновидностью фотоаппаратов Canon и позиционируются производителем как возрождение популярной серии компактных камер IXUS, но в цифровом виде. И по внешнему виду камеры IXUS Digital схожи с плёночными камерами Canon серии IXUS/IXY/ELPH.

Модели 

Все модели линейки IXUS используют проприетарные литий-ионные аккумуляторы. Во всех моделях до 2010 года использовались RGBG CCD-матрицы, изготовленные фирмой Sony. Единственным исключением является оригинальный Canon Digital IXUS, использующий CYGM CCD-матрицу. Начиная с модели Canon IXUS 300 HS используются CMOS-матрицы.

Canon IXUS/ELPH/IXY, использующие карты памяти CF 

Данные модели используют CCD-матрицы, карты памяти Compact Flash и литий-ионный аккумулятор Canon NB-1L.

Canon IXUS/ELPH/IXY, использующие карты памяти SD 

Данные модели используют CCD-матрицы, карты памяти SD/MMC и литий-ионные аккумуляторы. Оснащены процессором DIGIC (Canon IXUS II, Canon IXUS IIs) или DIGIC II (все остальные).

Со второй половины 2006 года до середины 2008 года цифровые камеры серии Canon IXUS/ELPH/IXY оснащались процессором DIGIC III. Данные камеры поддерживают карты памяти SDHC, наряду с SD/MMC, а также поддерживают технологию распознавания лиц Face Detection AF/AE.

См. также 
 Canon IXUS
 Canon PowerShot
 Canon EOS
 CHDK

Примечания

Ссылки 

 Статья «О Canon Digital IXUS в частности и пользовании цифровыми камерами в общем» на iXBT.com
 Музей Canon: цифровые фотоаппараты серии IXUS/IXY/ELPH 
 Фан-сайт фотоаппаратов IXUS 

IXUS
Семейства фотоаппаратов